Епархия Тусона () — епархия Римско-Католической церкви в городе Тусон, штат Аризона, США. Епархия Тусона входит в митрополию Санта-Фе. Кафедральным собором епархии Тусона является собор святого Августина.

История 
25 сентября 1868 года Святой Престол учредил апостольский викариат Аризоны, выделив его из архиепархии Санта-Фе.

В 1891 году апостольский викариат Аризоны передал часть своей территории новой Епархия Далласаепархии Далласа.

8 мая 1897 года апостольский викариат Аризоны был преобразован в епархию Тусона.

В следующие года епархия Тусона передала часть своей территории новым католическим церковным структурам:

 3 марта 1914 года — епархии Эль-Пасо;
 16 декабря 1939 года — епархии Галлапа;
 28 июня 1969 года — епархии Финикса.

Ординарии епархии 
 епископ John Baptist (Jean-Baptiste) Salpointe (25.09.1868 — 22.04.1884);
 епископ Peter Bourgade (7.02.1885 — 7.01.1899) — назначен Архиепископом Санта-Фе;
 епископ Henry Regis Granjon (19.04.1900 — 9.11.1922);
 епископ Daniel James Gercke (21.06.1923 — 28.09.1960);
 епископ Francis Joseph Green (28.09.1960 — 28.07.1981);
 епископ Manuel Duran Moreno (12.01.1982 — 7.03.2003);
 епископ Gerald Frederick Kicanas (7.03.2003 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в Аризоне
Тусон